Le Violon brisé, chant nationaliste revanchard (paroles : René St Prest et C. Christian ; musique : Victor Herpin ; 1885).
 Le Violon brisé, poème d’Émile Nelligan
 Le Violon brisé, téléfilm français d'Alain Schwartstein (2001).